Visnapuu steht für:

 Visnapuu (Dorf), Dorf in der Landgemeinde Kambja, Kreis Tartu, Estland
 Henrik Visnapuu (1890–1951), estnischer Dichter, Dramaturg und Literaturkritiker